Die Liste der Fahnenträger der polnischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger polnischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Polens

Einzelnachweise 

Polen
Fahnentrager